Куриляк Дозислав Богданович — професор, доктор фізико-математичних наук (радіофізика), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2006
 Куриляк Ольга Борисівна — кардіолог, кандидат медичних наук, заслужений лікар України.

Примітки